Marc Lelièvre (1960. január 1. –) belga labdarúgóedző.

Források 
  Marc Lelièvre edzői profilja a Transfermarkt.com-on 

Belga labdarúgóedzők
1960-ban született személyek
Az Újpest FC labdarúgói
Élő személyek